Hitman 2: Silent Assassin: jogo eletrônico de 2002 desenvolvido pela IO Interactive, o segundo título principal da série Hitman.
 Hitman 2, jogo eletrônico de 2018 desenvolvido pela IO Interactive, o sétimo título principal da série Hitman.